Франци́ск (, ) — личное мужское имя. Известные носители:

Святые и деятели церкви 
 Франциск (род. 1936) — 266-й Папа Римский (с 2013), первый в истории папа из Нового Света и первый папа-иезуит.
 Франциск Ассизский (1181/1182—1226) — католический святой, основатель ордена францисканцев.
 Франциск де Джеронимо (1642—1716) — католический святой, богослов, автор гимна Dio vi salvi Regina.
 Франциск Ксаверий (1506—1552) — католический святой, миссионер, один из основателей ордена иезуитов.
 Франциск из Паолы (1416—1507) — католический святой, отшельник, основатель ордена минимов.
 Франциск Сальский (1567—1622) — католический святой, богослов, епископ Женевы (с 1602), основатель конгрегации визитанток.
 Франциск Солано (1549—1610) — католический святой, миссионер, францисканец.

Правители 
 Франциск Феб (1467—1483) — пэр Франции (с 1472), король Наварры (с 1479), внук короля Франции Карла VII.

В культуре и искусстве 
 «Франциск» — художественный фильм Лилианы Кавани, биография Франциска Ассизского (Италия—ФРГ, 1988).
 «Франциск» — камерная опера Сергея Невского (2010).
 «» — трёхактная опера Оливье Мессиана (Парижская Опера, 1983).

См. также